

Sigle 
 Chief Legal Officer – dirigente responsabile delle questioni legali di un'azienda
 Chief Learning Officer – figura dell'e-learning
 Conselh de la Lenga Occitana (Consiglio della Lingua Occitana) – organismo di codificazione della lingua occitana

Chimica 
 ClO – formula molecolare dell'ipoclorito
 ClO – formula molecolare del monossido di cloro

Codici 
 CLO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Cali-Alfonso Bonilla Aragón di Cali (Colombia)
 clo – codice ISO 639-3 della lingua chontal lowland oaxaca

Finanza
 CLO – Collateralized loan obligation

Altro 
 Clo – unità di misura della resistenza termica dell'abbigliamento: 1 Clo = 0,155 m²K/W